Erik Benzelius kan syfta på framför allt:

 Erik Benzelius den äldre
 Erik Benzelius den yngre
 Erik Benzelstierna